The Shape of Things to Come kan betyde flere ting.

 The Shape of Things to Come (bog)
 The Shape of Things to Come (Lost) – Afsnit af den amerikanske tv-serie Lost.